Nederland
 Heilige-Kruisverheffingskerk (Beesd)
 Heilige-Kruisverheffingskerk (Cadier en Keer)
 Basiliek van de Heilige Kruisverheffing (Raalte)

België
 Heilige-Kruisverheffingskerk (Beveren)
 Heilige-Kruisverheffing-en-Sint-Jozefkerk (Brugge)
 Heilige-Kruisverheffingskerk (Jesseren)
 Heilige-Kruisverheffingskerk (Kruiskerke)
 Heilige-Kruisverheffingskerk (Lampernisse)
 Heilige-Kruisverheffingskerk (Letterhoutem)
 Heilige-Kruisverheffingskerk (Wenduine)
Heilige-Kruisverheffingskerk (Zwijndrecht)

Overig
 Kruisverheffingskerk (Jelenia Góra) (Polen)
 Kruisverheffingskathedraal (Sint-Petersburg) (Rusland)
 Heilige-Kruisverheffingskerk (Jihlava) (Tsjechië)
 Heilige-Kruisverheffingskerk (Litomyšl) (Tsjechië)

Zie ook 
 Heilige Kruiskerk (doorverwijspagina)

Kruisverheffing